Publius Cornelius Lentulus Caudinus ist der Name folgender Personen:

* Publius Cornelius Lentulus Caudinus (Konsul), römischer Senator, Politiker und Militär
 Publius Cornelius Lentulus Caudinus (Prätor), römischer Senator, Politiker und Militär